Household Saints – romanzo di Francine Prose del 1981
Verso il paradiso (Household Saints) – film del 1993 diretto da Nancy Savoca